Krusemanstraat (Den Haag), een straat in Den Haag in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Krusemanstraat (Dieren), een straat in Dieren, gemeente Rheden, provincie Gelderland, Nederland
 Krusemanstraat (Ede), een straat in Ede in de Nederlandse provincie Gelderland